Sium bezeichnet:
 wissenschaftlich die Pflanzengattung Merk (Gattung)

Sium ist der Familienname von
 Yohannes Sium (* 1990), eritreischer Fußballspieler